ISO 3166-2:UG è uno standard ISO che definisce i codici geografici delle suddivisioni dell'Uganda; è un sottogruppo dello standard ISO 3166-2.

I codici sono assegnati a due livelli di suddivisione: le quattro regioni, i 134 distretti e una città (la capitale Kampala); ogni codice è formato da UG- (sigla ISO 3166-1 alpha-2 dello Stato), seguito da una lettera (per le regioni) o da tre cifre (per i distretti), la prima della quale indica la regione di appartenenza:
1: Centrale
2: Orientale
3: Settentrionale
4: Occidentale
Prima del 2003 i codici dei distretti erano formati da UG- più tre lettere.

Codici

Regioni

Città

Distretti

Collegamenti esterni 

Districts of Uganda su Statoids.com

UG
Suddivisioni dell'Uganda